Джеймс Толкан (20 июня 1931) — американский актёр.

Биография 
Джеймс Толкан родился 20 июня 1931 года в городе Калумет, штат Мичиган. Отец Ральф был скотопромышленником, мать Марджори. Учился в Университете Айовы, колледже Коу и в колледже Восточной Аризоны. Отслужил год в ВМС США, после чего закончил Актёрскую студию в Нью-Йорке.

Карьера 
Впервые появился на экране в 1960 году в сериале «Нагой город». Наиболее известная его роль — директор школы, мистер Стрикленд в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985). Также снимался в таких фильмах, как «Любовь и смерть» (1975), «Принц города» (1981), «Военные игры» (1983), «Лучший стрелок» (1986), «Властелины вселенной» (1987), «Дик Трейси» (1990) и сериалы «Тайны Ниро Вульфа» (2001—2002).

Фильмография

Ссылка 

Выпускники Айовского университета
Киноактёры США